Мари-Жозеф-Александр Деода́ де Севера́к (, 20 июля 1872 — 24 марта 1921) — французский композитор.

Биография 
Происходил из благородной семьи. Отец — художник . Деода обучался в Тулузе, а затем в Париже в Schola Cantorum de Paris, где стал учеником Венсана д’Энди и . Он брал уроки органа у Александра Гильмана и был ассистентом Исаака Альбениса. Музыкант был привязан к своей малой родине и в 1910 поселился в Сере (Восточные Пиринеи).

В 1900 написал несколько симфонических поэм, музыку на слова Бодлера и Верлена, окситанскую и каталанскую поэзию. Ему принадлежит две комических оперы Сердце мельницы, поставленную в Опера-комик 8 декабря 1909, и Гелиогабал, премьера в  в 1910 с вступлением для каталонской коблы.

Его фортепианная музыка очень жива, индивидуальна и колоритна, например деревенская идиллия Песнь земли, пьесы В Лангедоке и Купальщицы на солнце. Его шедевр, сюита Серданья, демонстрирует любовь к каталонской местности.

Основные произведения

Церковная музыка 
 Tantum Ergo
 Salve Regina

Произведения для фортепиано 
 Песнь земли (1900)
 В Лангедоке(1904)
 Купальщицы на солнце (1908), посвящена Альфреду Корто
 Серданья (1904—1911)
 На каникулах (1912)
 Под олеандрами, два сборника коротких пьес, первый — 1911, второй собран и закончен Сельвой Бланш, опубликован в 1922
 Наяды и нескромный фавн, 1908

Сценические произведения 
 Антибелы по новелле Эмиля Повийона, 1907, утеряна
 Сердце мельницы, лирическая поэма в двух актах, 1908
 Гелиогабал, лирическая трагедия в трёх актах, 1910

Пьесы 
 Множество пьес, например Рассвет в горах (1906) или Цветы Окситании (1912)

Песни 
 Песнь Валлеспира

Литература 
 Blanche Selva Déodat de Séverac, Delagrave, 1930.
 Vladimir Jankélévitch. La Présence lointaine. Éditions du Seuil, P., 1983.
 Jean-Bernard Cahours d’Aspry. Déodat de Séverac, musicien de lumière. Sa vie, son œuvre, ses amis 1872—1921, Atlantica-Séguier, 2001.
 Pierre Guillot. Déodat de Séverac : Écrits sur la musique, Mardaga, 1993. Déodat de Séverac : La musique et les lettres, Mardaga, 2002. Déodat de Sévérac, musicien français, L’Harmattan, 2010.
 Mario d’Angelo. La musique à la Belle Epoque. Autour du foyer artistique de Gustave Fayet (Béziers, Paris, Fontfroide). P., Le Manuscrit, 2012 (EAN: 9782304041521).

Примечания 

Выпускники Schola Cantorum de Paris